Zuhältertape ist der Name mehrerer Alben von Kollegah:
 Zuhältertape von Juli 2005 (Gratisveröffentlichung)
 Zuhältertape (X-Mas Edition) von Dezember 2005
 Boss der Bosse von 2006, gilt als zweiter Teil der Zuhältertape-Reihe
 Zuhältertape Volume 3 von 2009
 Zuhältertape Vol. 4 von 2015
 Zuhältertape Vol. 5 von 2021